La famille Barillon (parfois de Barillon) est une famille de la robe parisienne, à laquelle appartiennent notamment :

 Antoine Barillon de Morangis (1599-1672), conseiller d'État
 Jean-Jacques de Barillon (1601-1645), président au Parlement de Paris, frère du précédent
 Jean-Paul de Barillon (1628-1691), conseiller d'État et diplomate, fils du précédent
 Henri de Barillon (1639-1699), évêque de Luçon (1671-1699), frère du précédent et fils du deuxième.

Autres formes : Barrillon

 Alexandre Barrillon (Jean-Joseph-François-Alexandre Barrillon) (, Serres - , Paris),  banquier et homme politique français ; père de François-Sophie-Alexandre Barrillon.
 François-Sophie-Alexandre Barrillon (, Paris - , Élincourt), avocat et homme politique français ; fils d’Alexandre Barrillon.